АТРК «АТВ-12» — телерадиокомпания города Аша, Челябинской области. Вещает ежедневно, круглосуточно, на территории радиусом в 30 километров от места установки ретранслятора на ул. 40 лет Победы, д.8. Сетевой партнёр с 26 декабря 2011 года — канал РЕН-ТВ, дубль +2 часа.

О канале 

Информационно-музыкальный телеканал Ашинского муниципального района.

История 

Ашинская телерадиокомпания «АТВ-12» была организована в 1990 году по решению Малого Совета народных депутатов АМР. Ежедневная, круглосуточная ретрансляция канала «РЕН-ТВ» плюс собственная врезка — 2 часа в день. В эфире «АТВ-12» — информационные, аналитические, публицистические, спортивные программы, трансляции, музыкальные и развлекательные передачи.
На «АТВ-12» выходят программы: диалог в прямом эфире — «Открытый час», «Музыкальный подарок» и другие. Начинала компания с трансляции собственных программ по договору аренды с Министерством Связи РФ, но затем в 1992 году было решено построить собственный аппаратно-студийный комплекс (ретранслятор), ТВ-мачту на кровле 10-этажного жилого дома. Получили 2 лицензии: по вещанию и эфирной связи. В 2015 году компании исполнилось 25 лет.

Переход на "цифру" 
После объявленной в стране «цифровой революции» компания АТВ-12, работающая с 1990 года в аналоговом формате, попала в непростую ситуацию. Активы компании переведены в ООО «ТВЖ» (телевизионный журнал) работающий по схеме 24/7. Лишившись эфира, телеканал «ТВЖ» наращивает своё присутствие в сетях кабельного ТВ и к осени 2019 года телеканалом охвачены города Аша, Сим и Миньяр. Помимо вещания в сетях кабельного ТВ и ip приставках, компания занимается созданием документальных фильмов, профессиональной съёмкой концертов с возможностью прямой трансляции в интернете. Традиции наработанные АТВ12 плавно интегрированы в новое ТВ.

Ссылки 
 Официальный канал АТРК «АТВ-12» 
 Журналистам под дулом пистолета запретили снимать нефтяное болото. Статья о телерадиокомпани на сайте chelyabinsk.ru
 В Аше над жилыми домами строят высоковольтную ЛЭП. Репортаж журналиста компании для региональной программы «Вести»

Локальные телеканалы России
Телеканалы Челябинской области
Телекомпании России